Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije predstavlja visokoškolsku ustanovu koja je utemeljena na iskustvu velikog broja univerzitetskih profesora, naučnika i eksperata iz ekonomije, biznisa, finansija, bankarstva, osiguranja i ostalih srodnih oblasti. Koncepcija, organizacija, metodi i tehnike rada Fakulteta u potpunosti opravdavaju naziv ''School of excellence'', koji kompanijama, bankama i drugim finansijskim institucijama obezbeđuje stručnjake visokog stepena znanja i kompetencija.

Studijski programi 
Studije na Fakultetu organizovane su u tri nivoa – osnovne, master i doktorske studije. Studijski programi svih nivoa studija koncipirani su po ugledu na vodeće svetske univerzitete u oblasti ekonomije i finansija. 

Nakon završetka osnovnih studija (tri godine) student stiče stručni naziv Ekonomista (Bachelor) – kao i na svakom drugom fakultetu, sa ostvarenih 180 bodova (ESPB), nakon pet godina akademski naziv Master ekonomista (300 ESPB), a nakon završetka doktorskih studija stiče naučni naziv Doktor ekonomskih nauka - oblast Finansije.

Osnovne studije
Studijski program osnovnih studija Ekonomija i finansije ima dva usmerenja:

 Bankarstvo, osiguranje i finansije
 Finansije i računovodstvo (uključujući i Reviziju)

Prijemni ispit 
Prijemni ispit sastoji se iz dva dela: testa opšte informisanosti i intervjua/razgovora sa članom Komisije za upis. Test opšte informisanosti sadrži osnovna pitanja iz različitih oblasti (istorije, geografije, informatike, matematike, osnova engleskog jezika...).Cilj intervjua/razgovora jeste da se utvrdi stepen zainteresovanosti i motivisanosti kandidata za studiranje bankarstva, osiguranja i finansija, kao pretpostavka uspešnog studiranja na Fakultetu.

Master studije 
Na master studijama postoje tri studijska programa:

 Investiciono bankarstvo
 Bankarstvo, finansije i biznis 
 Marketing menadžment

Dvojna diploma BBA i Univerziteta Cote d’Azur u Nici 
Fakultet ima zaključen ugovor o saradnji sa Univerzitetom Cote d’Azur sa sedištem u Nici kojim je studentima master akademskih studija omogućeno sticanje dvojne diplome.

Studenti pored diplome Beogradske bankarske akademije – Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije o završenim master akademskim studijama na jednom od studijskih programa Bankarstvo, finansije i biznis i Investiciono bankarstvo, mogu steći i diplomu iz međunarodnog bankarstva i finansijskog menadžmenta na studijskom programu Novac, bankarstvo, finansije i osiguranje na Univerzitetu Cote d’Azur.

Doktorske studije 
Studijski program doktorskih studija se realizuje u oblasti ekonomskih nauka - naučno područje - Finansije.

Međunarodna saradnja 
Fakultet je uspostavio i razvio saradnju sa uglednim inostranim univerzitetima i fakultetima, među kojima su Univerzitet Reding, Fakultet za biznis i pravo Univerziteta primenjenih nauka u Frankfurtu, Univerzitet Sophia Antipoli u Nici, Univerzitet Torino, Univerzitet Rim, Ekonomski fakultet Univerziteta Koimbra, Univerzitet u Istanbulu i mnogi drugi. Pored akademske, Fakultet je obezbedio saradnju sa FINRA (Nacionalnim udruženjem brokera i dilera hartija od vrednosti SAD) čime je studentima otvorio mogućnost pro fesionalnog razvoja kroz polaganje ispita serije 65 za dobijanje međunarodne licence investiciong savetnika.

Lokacija 

Fakultet je smešten u centru Beograda u Zmaj Jovinoj ulici br. 12 u zgradi nekadašnje Prometne banke. Projektanti nekadašnje prometne banke su arhitekta Danilo Vladisavljević i inženjer Miloš Savčić. Zgrada je u prizemlju imala trgovačke radnje, što je odgovaralo karakteru trgovačke Knez Mihailove ulice. Na prvom spratu nalazile su se prostorije Prometne banke, a na drugom Osiguravajućeg društva „Srbija“. Po svojim arhitektonskim osobenostima zgrada nekadašnje Prometne banke pripada stilu secesije. Konstruktivni sklop, velike staklene površine, način primene i tip dekorativne plastike pripadaju secesisjskoj arhitekturi. Iako je u Beogradu tog vremena već postojao veliki broj objekata takvog stilskog opredeljenja, zgrada Prometne banke ih je prevazilazila po smelosti pristupa i afirmaciji međusprata koji do tada nije postojao. Ugaoni položaj zgrade akcentovan je velikom kupolom i skulpturama nad krovnim vencem. Enterijer je bio rešen reprezentativno, a kao posebnost su se isticali oslikani prozori vestibila sa alegoričnom predstavom Srbije pod čijim okriljem su se nalazile trgovina, industrija, tehnika i poljoprivreda.

U kupoli nekadašnje Prometne banke danas je smešten Dealing room Beogradske bankarske akademije koji predstavlja najsavremeniju platformu za trgovanje u regionu. Zahvaljujući tome, studentima Fakulteta omogućeno je da u realnom vremenu prate i učestvuju u trgovini na najvećim svetskim berzama.

Reference 

Високе школе у Београду
Образовање на Старом граду (Београд)

Приватни факултети у Србији
Факултети у Београду